Удо́дов — фамилия. Имеет женскую форму Удодова. Известные носители:
 
 Удодов, Борис Тимофеевич (1924—2009) — советский и российский литературовед, профессор Воронежского университета, заслуженный деятель науки РФ.
 Удодов, Виталий Петрович (1937—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Удодов, Иван Васильевич (1924—1981) — советский тяжелоатлет.
 Удодов, Фёдор Матвеевич (1910—1984) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.



См. также 
 
 Удотов